Popol Vuh (boek), oorspronkelijk vroeg-16de-eeuwse tekst uit Guatemala, het 'Boek van de Mat' of 'Boek van de Raads(vergadering)', bevattende mythologische en historische uiteenzettingen omtrent het voor-Spaanse Maya-Quiché koninkrijk
Popol Vuh (band), een naar dit boek vernoemde Duitse band